B 94 bezeichnet:
die Bundesstraße 94 in Deutschland
die Ossiacher Straße in Österreich
 B-94 (U-Boot)

B94